Kryptonim „Turyści” (serial telewizyjny)
 Kryptonim „Turyści” (film)